

Carriera 
Iniziò a correre nel 1973 con una Aermacchi 125; passato alla categoria Seniores nel 1976, divenne nel 1979 Campione Italiano della classe 350 con due punti di vantaggio su Walter Villa.

Nel 1977, intanto, aveva esordito nel motomondiale, ritirandosi nel GP delle Nazioni della 350. Matteoni ottenne i suoi migliori risultati nei primi anni ottanta, con il secondo posto al GP delle Nazioni 1980, due terzi posti (GP delle Nazioni 1981 e 1982) e una pole position. Nel 1985 è stato campione europeo della 250.

Ritiratosi dalle competizioni sul finire degli anni Ottanta, nella stagione 1991 costituì il team Matteoni Racing, vincendo il titolo della classe 125 nel 1999 con Emilio Alzamora e facendo correre piloti come Doriano Romboni, Marco Melandri, Manuel Poggiali, Alex De Angelis, Mirko Giansanti, Toni Elías e Marco Simoncelli.

Risultati nel motomondiale

Classe 250

Classe 350

Note

Collegamenti esterni 
 

Piloti della classe 250
Piloti della classe 350